Cet article fournit diverses informations sur les résultats électoraux obtenu par l'extrême gauche en France.

Régionales de 1998 
Les régionales 1998 préfigurent le système d'alliance entre Lutte ouvrière et la Ligue communiste révolutionnaire, puisqu'ils présentent dans un certain nombre de départements liste commune. Cependant, les accords restent très localisés : ainsi, en Limousin, un département ne dispose d'aucune liste d'extrême gauche (la Corrèze), un autre de la seule LCR (la Creuse), et le dernier d'une liste LO et d'une autre LCR (la Haute-Vienne).

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Basse-Normandie

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Guadeloupe

Guyane

Haute-Normandie

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Martinique

Midi-Pyrénées

Nord Pas de Calais

Pays de Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Réunion

Rhône-Alpes

Européennes de 1999 
La liste LO/LCR était la seule liste représentant l'extrême-gauche lors de ce scrutin. Elle a rassemblé  voix, soit 5,18 % des suffrages exprimés, et a envoyé cinq élus siéger au Parlement européen : Arlette Laguiller (LO), Alain Krivine (LCR), Armonia Bordes (LO), Roseline Vachetta (LCR) et Chantal Cauquil (LO).

Municipales de 2001 
En 2001, la LCR avait présenté 93 listes autonomes et obtenu 50 élus dans 40 villes. LO en avait constitué 129 et obtenu, de son côté, 33 élus dans 22 villes.

Présidentielle de 2002 
Trois candidats d'extrême gauche se présentaient au premier tour de l'élection présidentielle du , obtenant en tout un peu plus de 10 % des suffrages exprimés :
 Arlette Laguiller (LO) :  voix, soit 5,72 % des suffrages exprimés.
 Olivier Besancenot (LCR) :  voix, soit 4,25 %.
 Daniel Gluckstein (PT) :  voix, soit 0,47 %.

Législatives de 2002 
Les législatives 2002 contrastent avec l'élection présidentielle, notamment en raison du « vote utile », mais également pour des raisons structurelles (l'extrême gauche est statistiquement moins présente sur les élections locales que sur les élections nationales, régionales ou européennes) : 

 LO :  voix, soit  % des suffrages exprimés.
 LCR :  voix, soit 1,27 %.
 Divers extrême gauche (dont PT) :  voix, soit 0,32 %.

Régionales de 2004 
Les élections régionales de 2004 ont été marquées par un accord électoral entre les deux principaux mouvements trotskistes, Lutte ouvrière et la LCR (Ligue communiste révolutionnaire). L'enjeu était de confirmer leur performance présidentielle, où l'ensemble des candidats d'extrême gauche avaient totalisé 10,6 %, ou de perdre tous les conseillers régionaux qu'ils avaient pu obtenir aux élections régionales de 1998 alors que les sièges étaient attribués à la proportionnelle, et qu'ils avaient obtenu 4,83 % des voix.

La réforme du mode de scrutin régional, défavorable aux petits partis, a poussé ces deux formations à présenter des listes communes dans toutes les régions. Pour conserver des élus, les listes d'extrême gauche se devaient de franchir la barre des 10 % des suffrages exprimés, régions par régions, condition pour se maintenir au second tour et obtenir des élus. Cette barre de 10 % semblait être un challenge à leur portée au moins dans les 9 régions où l'extrême gauche dans son ensemble avait dépassé les 12 % au premier tour de la présidentielle. Avec un résultat national à 4,95 %, cette stratégie a semble-t-il été un échec, avec en sus la remontée du PCF dans les régions où il avait fait une liste à part. 

Dans la semaine précédant les élections Arlette Laguiller avait déclaré de façon prémonitoire : « Le plus décevant serait qu'il y ait une poussée à gauche et que nous n'en profitions pas ».

Présidentielle de 2007 
Comme en 2002, trois candidats se présentaient au premier tour de l'élection présidentielle du  sous les couleurs de l'extrême gauche, Arlette Laguiller (Lutte ouvrière) participant pour la sixième fois et Olivier Besancenot (Ligue communiste révolutionnaire) pour la deuxième fois. Il s'agissait de la première participation de Gérard Schivardi, soutenu par le Parti des Travailleurs. Lui-même ne se qualifie pas d'extrême gauche et encore moins révolutionnaire. Avec la très forte participation et l'importance de l'effet "vote utile" particulier à ce scrutin, l'extrême gauche montre un net recul par rapport aux présidentielle de 2002. Besancenot gagne  électeurs, seul son score en pourcentage baisse légèrement, ce qui est dû à l'importance de la participation contrairement à 2002. Arlette Laguiller fait son plus mauvais score pour une présidentielle avec 1,33 % des voix, elle perd plus d'un million d'électeurs. L'extrême gauche prise en globalité retrouve à peu près le même nombre d'électeurs qu'à la présidentielle de 1995. Les scores cumulés donnent 5,75 % des voix pour l'extrême gauche, soit un recul de plus de 4 points par rapport à 2002.

Scores des trois candidats d'extrême gauche au premier tour de la présidentielle de 2007 (évolution par rapport à 2002) : 
 Olivier Besancenot (LCR) :  voix (), soit 4,08 % des suffrages exprimés () ;
 Arlette Laguiller (LO) :  voix (), soit 1,33 % () ;
 Gérard Schivardi (Comité national pour la reconquête des services publics, soutenu par le PT) :  voix (), soit 0,34 % ().

Législatives de 2007 
Les résultats des candidats de l'extrême-gauche au premier tour des élections législatives de 2007 ont été répertoriés par le ministère de l'intérieur dans un seul et unique score global :  voix (), soit 3,41 % des suffrages exprimés (+0,62).

Municipales et cantonales de 2008 
L'ensemble des listes d'extrême-gauche capitalise au premier tour des élections municipales  voix, soit 1,80 % des suffrages exprimés et 96 élus. Les listes qui se maintiennent au second tour obtiennent un score national de  voix, soit 0,20 % des suffrages exprimés pour un total de 118 élus. Ces données ne concernent que les listes autonomes et ne tiennent pas compte des candidats élus sur des listes d'union de la gauche.

 La LCR présentait des listes indépendantes, parfois en alliance avec des partis et regroupements locaux de la gauche antilibérale, dans 36 des 37 villes de plus de  habitants. N'acceptant la fusion avec la gauche institutionnelle au second tour qu'avec la garantie que ses élus ne participeront pas aux exécutifs municipaux, la LCR ne parvient à un accord que dans trois des communes dans lesquelles elle obtient entre 5 et 10 % des suffrages exprimés : au Haillan (Gironde) avec le PS, à Morlaix avec le PCF et à Montpellier avec les Verts. Les listes LCR obtiennent également plus de 10 % des suffrages exprimés, seuil minimum pour se maintenir au second tour, dans 11 villes. Elles se maintiennent dans tous les cas, obtenant notamment 15,34 % des voix à Clermont-Ferrand. Finalement, ce sont 74 élus comme conseillers municipaux LCR.

 LO s'était pour sa part prononcée pour des accords avec la gauche institutionnelle dès le premier tour dans les communes où elle ne présentait pas ses propres listes.  candidats LO sont finalement présents sur 186 listes différentes. LO participe à 69 listes d'union, dont 37 conduites par le Parti communiste et 26 par le Parti socialiste, et présente 117 listes autonomes dans d'autres communes. Ses candidats se retireront des listes acceptant la fusion au second tour avec des candidats du Mouvement démocrate, notamment à Marseille et à Perpignan.

Au premier tour des élections cantonales, les candidats étiquetés extrême-gauche ont rassemblé  voix, soit 0,37 % des suffrages exprimés. Les candidats qui sont parvenus à se maintenir au second tour ont pour leur part rassemblé un total de  voix, soit 0,11 % des suffrages exprimés et aucun n'a été élu.

Européennes de 2009 
Lutte ouvrière et le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA, successeur de la LCR) ont présenté des listes dans toutes les circonscriptions à l'exception de l'outre-mer. Le Parti ouvrier indépendant (POI, successeur du PT) n'a pas participé au scrutin. Le ministère de l’Intérieur établit un score national global de  voix, soit 6,10 % des suffrages exprimés. Ces suffrages se sont répartis de la manière suivante :

 Listes NPA :  voix, soit 4,88 % des suffrages exprimés.
 Listes LO :  voix, soit 1,20 % des suffrages exprimés.
 Autres listes :  voix, soit 0,02 % des suffrages exprimés.

Les listes Lutte ouvrière sont conduites par :
 Jean-Pierre Mercier (ouvrier dans l'automobile) et Sophie Robin (factrice) dans la région Île-de-France ;
 Eric Pecqueur (ouvrier dans l'automobile) et Anne Zanditenas (enseignante) dans la région Nord-Ouest ;
 Valérie Hamon (conductrice de train) et Eddy Le Beller (technicien chantier naval) dans la région Ouest ;
 Claire Rocher (infirmière) et Thomas Rose (enseignant) dans la région Est ;
 Sandra Torremocha (enseignante) et Guillaume Perchet (électrotechnicien) dans la région Sud-Ouest ;
 Nathalie Arthaud (enseignante) et François Roche (ouvrier) dans la région Sud-Est ;
 Marie Savre (formatrice) et Eric Bellet (ouvrier dans l'industrie pneumatique) dans la région Massif central - centre.

Régionales de 2010 
Lutte ouvrière et le NPA ont présenté des listes dans pratiquement toutes les régions, avec des stratégies d'alliance différentes. LO a présenté dans toutes les régions métropolitaines et dans deux régions d'outre-mer des listes autonomes qui ont capitalisé un score de 1,1 % des suffrages exprimés. Le NPA a présenté des listes d'union avec le Front de gauche en Languedoc-Roussillon, Limousin et Pays de la Loire, trois listes d'union avec le Parti de gauche et d'autres formations plus petites en Bourgogne, Champagne-Ardenne et Basse-Normandie et des listes autonomes dans toutes les autres régions dans lesquelles il était présent.

Le Ministère de l'intérieur établit un score national global de  voix pour les listes d'extrême-gauche, soit 3,40 % des suffrages exprimés, ce résultat ne prenant pas en compte les listes auxquelles a participé le NPA en Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon, Limousin et Pays de la Loire. Les deux seuls conseillers régionaux d'extrême-gauche élus à l'issue du scrutin l'ont été dans la région Limousin, où la liste NPA-Front de gauche s'est maintenue au second tour.

Présidentielle de 2012 
Deux candidats d'extrême gauche se présentent à l'élection présidentielle française de 2012. Ils font à eux deux moins de 2 % des voix. Nathalie Arthaud succède à Arlette Laguiller comme candidate de Lutte ouvrière et Philippe Poutou à Olivier Besancenot comme candidat du Nouveau Parti anticapitaliste, parti successeur à la Ligue communiste révolutionnaire créé en 2009.

Score des deux candidats d'extrême gauche au premier tour :
 Philippe Poutou (NPA) : , soit 1,15 % ;
 Nathalie Arthaud (LO) : , soit 0,56 %.

Municipales de 2014 

Aux élections municipales de 2014, l'extrême gauche réunit  au premier tour, soit 0,60 %, et  au second tour, soit 0,05 %. Elle bénéficie de  dans les différents conseils municipaux de France.

Européennes de 2014 

Au niveau national, l'extrême gauche fait moins de 2 % aux élections européennes de 2014. Aucun candidat n'est élu.

Score des différents partis d'extrême gauche au niveau national (évolution par rapport à 2009) :

 Lutte ouvrière : , soit 1,17 % (-0,03) ;
 Nouveau Parti anticapitaliste : , soit 0,39 % (-4,49) ;
 Communistes : , soit 0,02 %.

Départementales de 2015

Régionales de 2015

Présidentielle de 2017 
Deux candidats d'extrême gauche se présentent à l'élection présidentielle française de 2017. Ils font à eux deux moins de 2 % des voix.

Score des deux candidats d'extrême gauche au premier tour (évolution par rapport à 2012) :
 Philippe Poutou (NPA) : , soit 1,09 %  (-0,06) ;
 Nathalie Arthaud (LO) : , soit 0,64 % (+0,08).

Législatives de 2017 
Au premier tour des élections législatives de 2017, l'extrême gauche recueille au niveau national , soit 0,77 % (0,2 point de moins qu'en 2012). Elle n'est pas représenté au second tour.

Les  présentés par Lutte ouvrière réunissent  (0,50 %). Le Parti ouvrier indépendant démocratique présentait seulement , le Nouveau Parti anticapitaliste une quarantaine. Seule LO parvient à franchir le seuil des 1 % des suffrages exprimés pour au moins 50 de ses candidats, obtenant ainsi un financement public. Le Parti ouvrier indépendant soutenait de son côté La France insoumise.

Européennes de 2019 

Le Nouveau Parti anticapitaliste ne se présente pas aux élections européennes de 2019, faute de moyens financiers, et soutient la liste de Lutte ouvrière, conduite par Nathalie Arthaud. Le Parti révolutionnaire Communistes, anciennement Communistes, présente une liste conduite par Antonio Sanchez. Cofondateur du parti d’extrême gauche Démocratie représentative, le militant communautariste Hadama Traoré est à la tête d’une liste homonyme.

 Lutte ouvrière () : , soit 0,78 % (-0,39 point) ;
 Démocratie représentative : , soit 0,01 % ;
 Parti révolutionnaire Communistes : , soit 0,01 % (-0,01 point).

Présidentielle de 2022

Législatives de 2022

Notes et références 

Resultats électoraux de l'extrême gauche en France
Résultats électoraux